Avundstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Avundstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Avundstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (23,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn